Żuławski (ženská varianta Żuławska) je polské příjmení. Mezi významné nositele patří:

 Andrzej Żuławski (1940–2016) – filmový režisér
 Hanna Żuławska (1909–1988) – malířka a sochařka
 Jacek Żuławski (1907–1976) – malíř
 Jerzy Żuławski (1874–1915) – spisovatel
 Juliusz Żuławski (1910–1999) – spisovatel
 Marek Żuławski (1908–1985) – malíř a grafik
 Mirosław Żuławski (1913–1995) – spisovatel a diplomat
 Wawrzyniec Żuławski (1916–1957) – horolezec, hudební skladatel a spisovatel
 Xawery Żuławski (* 1971) – filmový režisér
 Zygmunt Żuławski (1880–1949) – politik a aktivista

Externí odkazy 
 

Polská příjmení